Kauth steht für:

 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Kout na Šumavě

Kauth ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Kauth,  (* 1986), deutsche Klassische Archäologin und Hochschullehrerin, siehe Corinna Reinhardt
 Kathleen Kauth (* 1979), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Maria Magdalena Kauth (1754–nach 1798), deutsche Pianistin, Harfenistin und Komponistin